Liberaldemokratiska partiet eller LDP kan syfta på:
Liberaldemokratiska partiet (Kuba)
Rysslands liberaldemokratiska parti
Liberaldemokratiska partiet (Japan)
Liberaldemokratiska partiet (Kenya)
Liberaldemokratiska partiet (Rumänien)
Liberalno-Demokratska Partija i Makedonien
Liberaldemokraterna i Storbritannien
Liberaldemokraterna (Slovenien)
Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, östtyskt parti.
Liberaldemokratiska partiet (Serbien)